Název Krzeszów (česky Křešov) má více obcí v Polsku:

 Krzeszów (Dolnoslezské vojvodství) – též Křesobor, obec s historickými vztahy s českým královstvím
 klášter Křesobor – klášter v dolnoslezském Krzeszowu (Křesobor, Křešov)
 Krzeszów (Malopolské vojvodství) – obec v Malopolském vojvodství
 Krzeszów (Podkarpatské vojvodství) – obec v Podkarpatském vojvodství

Externí odkazy